Ирбитское благочиние — благочиние Алапаевской епархии Русской православной церкви.

Включает в себя 19 приходов, находящихся на территории города Ирбита и Ирбитского муниципального образования. Образовано 8 марта 2014 года путём разделения Ирбитско-Камышловского благочиния.

Благочинный — Николай Решетников, настоятель Свято-Троицкого Архиерейского подворья в городе Ирбит.

Приходы благочиния 
 Приход во имя иконы Божией Матери «Знамение» с. Знаменское
 Приход во имя св.вмч. Георгия Победоносца д. Дубская
 Приход во имя св.вмч. Пантелеимона г. Ирбит
 Приход во имя Святой Троицы с. Харловское
 Приход во имя свв. Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии г. Ирбит
 Приход во имя свв. Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии п. Курьинский
 Приход во имя святителя Николая Чудотворца села Ницинское
 Приход во имя Сретения Господня города Ирбита
 Приход во имя Успения Божией Матери пос. Зайково
 Свято-Троицкое Архиерейское подворье г. Ирбит
 Приход во имя Петра и Павла д. Гуни Ирбитского района
 Приход в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы села Килачёвское
 Приход во имя св.вмч. Пантелеимона д. Фомина
 Приход в честь Казанской иконы Божией Матери д. Чусовляны
 Приход в честь Покрова Божией Матери д. Никитина
 Приход в честь Покрова Пресвятой Богородицы г. Ирбит
 Приход в честь Всемилостивого Спаса с. Скородумское
 Приход во имя свт. Николая, Архиепископа Мир Ликийских, чудотворца с. Пьянково
 Приход во имя святого праведного Симеона Верхотурского Чудотворца села Бузина

Примечания 

Алапаевская епархия
Благочиния Русской православной церкви